CTY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cross City, Cross City (Florida), Stati Uniti